Митровица може да се отнася за:
 Косовска Митровица (по-рано: Титова Митровица) – в Косово, община Косовска Митровица
 Мачванска Митровица – в Сърбия, Мачвански окръг
 Сремска Митровица – в Сърбия, Сремски окръг
 Реджеп Митровица (1888-1967) – албански политик, премиер на Албания (1943-1944)